Япония впервые участвовала в Олимпийских играх в 1912 году, с того времени Япония участвовала практически во всех последующих Играх. Страна не получала приглашения ни на летние, ни на зимние Игры 1948 года, проходившие после Второй мировой войны. Также, по политическим причинам, Япония не участвовала в летних Олимпийских играх 1980 года.

Япония принимала у себя следующие Игры:
 Летние Олимпийские игры 1964 года в Токио
 Зимние Олимпийские игры 1972 года в Саппоро
 Зимние Олимпийские игры 1998 года в Нагано
 Летние Олимпийские игры 2020 в Токио.

Японские спортсмены выиграли 439 медалей на летних Олимпийских играх, причём больше всего золотых медалей у сборной Японии по дзюдо. Япония также завоевала 58 медалей на зимних Олимпийских играх. Самым титулованным японским спортсменом в истории Олимпийских игр является гимнаст 1960—70-х годов Савао Като, на счету которого 8 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медаль. Като является самым титулованным гимнастом-мужчиной, а также самым титулованным азиатским спортсменом в истории Олимпийских игр. 6 золотых медалей выиграл партнёр Като по команде Акинори Накаяма.

Японский олимпийский комитет был создан в 1911 году и признан в 1912 году.

Медали

Медальный зачёт

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали в летних видах спорта

Медали в зимних видах спорта

Японские спортсмены, выигравшие не менее 4 золотых олимпийских наград

См. также 
 Список знаменосцев Японии на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Япония на официальном сайте Олимпийского движения